Beacon peut faire référence à :

Toponymes

, une ville d'Australie-Occidentale.

, une communauté non constituée en municipalité du centre de l'Alberta.
 , un quartier d'Edmonton.
 , une communauté non constituée en municipalité de la  dans la province de Saskatchewan.

Beacon Hill, un quartier résidentiel de Boston.
 Beacon Falls, une ville du comté de New Haven dans le Connecticut.
 Beacon, une  ville du comté de Mahaska, en Iowa.
 Beacon, une ville du comté de Dutchess, dans l'État de New York.

, un hameau à proximité de Honiton.
 , un village du comté d'Essex.
 Worcestershire Beacon, un sommet du comté du Worcestershire.

Antarctique 
 , une vallée de la Terre Victoria.

Autres 
 Beacon 38, un jeu vidéo de labyrinthe.
 , une colline du comté des Midlands de l'Ouest.
 Beacon Mountain ou mont Beacon, une montagne du comté de Dutchess dans l'État de New York.
 , une société américaine de production de films.
 , ou , est un théâtre new-yorkais historique situé sur Broadway.
 Beacon Towers, un château du Gilded Age situé à Sands Point, sur la  de Long Island dans l'État de New York.
 , un chemin de randonnée dans les des Midlands de l'Ouest.
 Belisha beacon, des globes orange clignotants sur des poteaux peints en noir et blanc, placés de part et d'autre des passages piétons au Royaume-Uni, en Irlande et aux anciennes colonies britanniques de Singapour et de Hong Kong.
 Beacon 1 et 2, deux satellites ballons américains.
 Beacon Roofing Supply, une entreprise américaine de distribution de matériaux de construction.
 un beacon est un petit boitier (physique) utilisé pour émettre un signal (souvent en Bluetooth) vers un smartphone, pour créer une notification sur ce smartphone.

Notes et références 

Homonymie de toponyme